Hödlmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hödlmoser (* 1968), österreichischer Skirennläufer und -trainer
 Anni Hödlmoser (* 1948), österreichische Politikerin (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordnete
 Franz Josef Hödlmoser, literarische Figur in Aus dem Leben Hödlmosers
 Josef Hödlmoser (1858–1948), Bauer und Politiker
 Matthias Hödlmoser (1907–1981), österreichischer  Politiker